Broderip ist der Familienname folgender Personen:

 Frances Freeling Broderip (1830–1878), englische Kinderbuchautorin
 John Broderip (1719–1770), englischer Organist